{{Гонка Формулы E
| ep = еПри Диръии
| оригинальное название=2022 Diriyah E-Prix
| ep_no = 2 из 16
| season = 2021/2022
| year = 2022
| date = 29 января 2022 года
| flag = 
| place = Эд-Диръия, Саудовская Аравия
| track = Городская трасса Рияда
| laps = 35
| lap_length = 2495
| km = 87,950
| weather =  Темно. Сухо.
| air_temp = +15
| track_temp = +13
| 1st =  Эдоардо Мортара
| 1st_team =  
| 2nd =  Робин Фряйнс
| 2nd_team =  | 3rd =  Лукас ди Грасси
| 3rd_team =  
| pole =  Ник де Врис
| pole_team =  
| pole_time = 1:07.154
| best_lap =  Сэм Бёрд
| best_lap_team =  Jaguar TCS Racing
| best_lap_time = 1:08.723
| best_lap_count = 24
| raceno = 86
| map = Circuito de Diriyah.png
}}еПри Диръии 2022 года () — первый этап сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 28 и 29 января на городской трассе в Эд-Диръие на окраинах столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Это четвёртый еПри Диръии в истории.

 Первая гонка 

 Свободные заезды 
Первая сессия свободных заездов состоялась вечером 27 января.

 Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +18…16 °C. Трасса +15…14 °C

На данном этапе квалификация впервые прошла в новом формате, состоящего из группового этапа и дуэлей. В групповом этапе гонщики были поделены на две группы, в которых первые четыре пилота от каждой группы продолжили борьбу за поул дальше в дуэлях. Дуэли проходили по системе «плей-офф», начиная с четвертьфиналов и до финальной дуэли, в которой гонщики сражались непосредственно за поул-позицию и дополнительных трёх очков чемпионата. Победителем квалификации стал пилот команды  Стоффель Вандорн, опередивший в финале пилота команды  Джейка Денниса.

 Групповой этап Группа AГруппа B Дуэли 

 Итоговые результаты 

 Примечания 
 Оливер Роуленд получил штраф в три позиции за медленную скорость и сдерживание на пит-лейне Паскаля Верляйна во время квалификации

 Гонка 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +13 °C. Трасса +12 °C

Победу в гонке одержал действующий чемпион мира Ник де Врис. На втором месте финишировал Стоффель Вандорн, таким образом команда  оформила дубль, и на третьем месте — Джейк Деннис. В гонке впервые было применено новое правило, согласно которому в случае выезда машины безопасности или появления жёлтых флагов на всей трассе, продолжительность гонки увеличивается.

На старте Ник де Врис опередил Джейка Денниса и вышел на второе место. На девятом круге выехал автомобиль безопасности из-за аварии Оливера Роуленда — в борьбе за позицию его ввёз в стену Робин Фряйнс, за что позже он получил штраф в виде проезда по пит-лейну. На 12-м круге гонка возобновилась, и к основному времени гонки было добавлено 5 минут 15 секунд. Андре Лоттерер вышел на третье место, воспользовавшись режимом атаки раньше Денниса. Лидировавший Стоффель Вандорн совершил ошибку — не смог активировать режим атаки и пропустил Ника де Вриса. На 27-м круге после нескольких неудачных попыток Деннис сумел опередить Лоттерера. На 31-м круге Лоттерер пропустил вперёд Сэма Бёрда и Лукаса ди Грасси, а позже пропустил еще нескольких соперников и выпал из первой десятки.  финишировал девятым, заработав очки в дебютной гонке.

 Круги лидирования 

 Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг.

 Вторая гонка 

 Свободные заезды 

 Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +18…17 °C. Трасса +15…14 °C

Квалификацию выиграл пилот команды Mercedes-EQ Ник де Врис, опередив в финальной дуэли пилота команды  Эдоардо Мортару на 0.005 секунды.

 Групповой этап Группа AГруппа B' Дуэли 

 Итоговые результаты 

 Примечания 
 Время  было удалено за сдерживание Себастьена Буэми в квалификации.
 Ник Кэссиди не смог принять участие в квалификации из-за аварии в свободных заездах. Был допущен к старту.
 Время Антониу Феликса да Кошты было удалено за игнорирование сигнала светофора на пит-лейне во время квалификации.
 Оливер Роуленд получил штраф в три позиции за медленную скорость и сдерживание на пит-лейне Паскаля Верляйна во время квалификации к первой гонке.

 Гонка 
Погода:  Темно. Сухо. Воздух +15 °C. Трасса +13 °C''

Победу в гонке одержал вице-чемпион прошлого сезона Эдоардо Мортара, на втором месте финишировал Робин Фряйнс и на третьем — Лукас ди Грасси, напарник Мортары по команде .

Старт прошёл без происшествий и без изменений позиций среди лидирующих гонщиков. Позиции среди лидеров не менялись вплоть до второй активации режима атаки гонщиками. На 13-м круге ди Грасси первым среди лидеров активировал режим атаки второй раз и благодаря этому смог обогнать де Вриса и выйти в лидеры гонки. Мортара, активировавший режим атаки на 15-м круге, тоже прошёл де Вриса, а позже обогнал и напарника ди Грасси. На 23-м круге режим атаки активировал де Врис, но он не смог получить от этого выгоды и остался на четвёртой позиции позади Фряйнса. На 26-м круге Жан-Эрик Вернь догнал де Вриса и в жёстком манёвре обогнал его, после этого де Врис потерял в темпе и опустился на десятую позицию. На 29-м круге Фряйнс обогнал ди Грасси и вышел на вторую позицию в гонке. А на 30-м круге Александр Симс не справился с управлением и разбил машину. В итоге гонка закончилась в режиме машины безопасности.

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Три очка за поул-позицию.
 Митч Эванс получил штраф в 24 секунды за неиспользование режима атаки второй раз.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Саудовской Аравии в 2022 году
ЕПри Диръии